

Бленгейм — місто, штат Нью-Йорк
 Бленгейм — місто, штат Південна Кароліна